Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit d'Adelaida el 5 de novembre del 1989.

Resultats

Notes 
 Pole: Ayrton Senna 1' 16. 665

 Volta ràpida: Satoru Nakajima 1' 38. 640 (a la volta 64)

Referències 
 

Austràlia
1989